Drăghici steht für:

 Drăghici (Argeș), ein Dorf im rumänischen Kreis Argeș

Drăghici oder Draghici ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Drăghici (1913–1993), rumänischer Aktivist und Politiker
 Claudiu Mark Draghici (* 1986), deutsch-rumänischer Schauspieler, Synchronsprecher, Moderator und 
 Damian Drăghici (* 1970), rumänischer Musiker